Sanctum:

 Санктум — триллер, рассказывающий о приключении группы спелеологов.
 Sanctum — шутер от первого лица, жанра Tower Defence.
 Sanctum 2 — шутер от первого лица, разработанный независимым разработчиком Coffee Stain Studios.